A Daughter of Australia – film del 1912 diretto da Gaston Mervale
 A Daughter of Australia – film del 1922 diretto da Lawson Harris